Domingo Tejera (1899–1969), futebolista uruguaio que atuava como zagueiro
Eusebio Tejera (1922–2002), futebolista uruguaio que atuava como zagueiro
Luiz Eurico Tejera Lisbôa (1948–1972), militante político brasileiro
Marcelo Tejera (1973), ex-futebolista uruguaio que atuava como meia
Michael Tejera (1976), beisebolista cubano
Martín Tejera (1991), futebolista uruguaio que atua como goleiro

Ver também
 Tejeda

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes